Shutter (Tailândia: ชัตเตอร์ กด ติด วิญญาณ) (br: Espíritos - A Morte está ao Seu Lado) é um filme de horror tailandês lançado em 2004 por Banjong Pisanthanakun e Parkpoom Wongpoom, estrelado por Ananda Everingham, Natthaweeranuch Thongmee e Achita Sikamana. O enredo gira em torno de misteriosas imagens que aparecem em fotos tiradas de câmeras.

O filme teve um remake americano em 2008 com o mesmo título.

Enredo 

Depois de comemorar em uma festa bebendo com seus amigos mais próximos, em Bankok, Tun (Ananda Everingham), um fotógrafo, e sua namorada Jane (Natthaweeranuch Thongmee), sofrem um acidente de carro. Jane, que dirigia, atropela uma garota, mas Tun não permite que ela saia do carro, deixando a tal garota deitada no chão.

Tun começa a achar misteriosas sombras em suas fotografias, levando Jane a acreditar que a menina que haviam atropelado na estrada estava assombrando-os. Tun, que vinha sentindo fortes dores na coluna desde o acidente, descarta a ideia, embora seus amigos também estejam sendo assombrados pela tal garota.

Jane começa a investigar e descobre que a garota se chamava Natre (Achita Sikamana), uma garota tímida que tinha feito a faculdade com Tun. Depois de confrontar Tun, o mesmo admite que ele e Natre tinham um relacionamento, e que ele havia mantido em segredo. Natre ameaçou suicidar-se quando Tun rompeu o relacionamento.

Tun começa a ser assombrado pelo fantasma de Natre, no intuito de que ele e Jane visitassem a sua mãe (de Natre). Na casa, eles encontram o cadáver dela mantido por sua mãe em seu quarto, descobrindo que Natre havia cometido suicídio. De volta à Bangkok,o amigo de Tun, Tan, comete suicídio, pulando da sacada de seu apartamento. Tun descobre que seus outros dois amigos íntimos do colégio também haviam cometido suicídio. Acreditando que eles foram coagidos a fazê-lo pelo fantasma da Natre, Tun, se convence de que ele será o próximo.

Natre fantasma aparece no apartamento de Tun à noite, e os eventos que se seguem levam Tun a cair da escada de incêndio do lado de fora de seu apartamento, após ter sido perseguido pelo espírito. Ele sobrevive à queda. O funeral de Natre é realizado no dia seguinte. Após o mesmo, Jane têm esperanças de que tudo voltará ao normal.

No entanto, no regresso a Bangkok, Jane recolhe algumas fotografias. Um dos filmes mostra uma série de imagens sombrias da Natre no apartamento de Tun, se arrastando até a estante, tentando encontrar algo. Jane, ao investigar a tal estante, encontra um conjunto de negativos escondidos atrás da estante. Ela revela os negativos e descobre fotografias (que Tun havia tirado) onde Natre era estuprada pelos amigos de Tun. Não acreditando no que havia descoberto, e sentindo-se traída por suas mentiras, ela rompe com ele.

Percebendo que ainda estava sendo assombrado pelo fantasma de Natre, Tun tira uma série de fotografias em seu apartamento, em uma tentativa de encontrar o espírito. Não tendo sucesso, ele lança a câmera com toda a força contra a parede. Quando a câmera cai ao chão, tira uma última fotografia. Tun recolhe a câmera, e olha a foto, que mostrava Natre sentada sobre seus ombros (a causa de suas fortes dores de coluna). Nos eventos que se seguem, Tun se desequilibra e cai pela janela.

A próxima cena mostra ele sentado sobre a cama do hospital, Jane o visitara. Ela o olha com tristeza, chorando. No reflexo de Tun na porta de vidro do quarto, se pode ver Natre ainda sentada sobre seus ombros.

Recepção 
O filme recebeu um 7,6 e 79% "rating" Fresh do Rotten Tomatoes.

O filme foi nomeado em 2005 para o Golden Kinnaree Award de melhor filme no Festival Internacional de Bangkok e ganhou vários prêmios em festivais menores em todo o mundo. O filme foi especialmente bem recebido na Tailândia e Singapura.

Remake 
Um remake americano foi lançado em 2008, dirigido por Masayuki Ochiai e estrelado por Rachael Taylor e Joshua Jackson. O remake americano segue a história de um jovem casal em lua de mel em Tóquio, onde eles logo começam a ver imagens de fantasmas em suas fotografias. Ao contrário do original, o remake de 2008 foi recebido negativamente pela crítica.

Circa 2006, este filme também foi refeito como fotografias em Telugu. Era um filme de baixo perfil. A principal diferença é que o herói não fez nenhum dano ao fantasma que está assombrando ele. No final o fantasma vem a saber disto e que o herói é libertado da assombração. Veteran Jayasudha desempenha o papel de mãe da menina (fantasma), que morreu e agora está assombrando o herói.

Em 2007, foi refeita em Tamil como Sivi.

Um remake do filme hindu chamado Click, estrelado por Shreyas Talpade Sada e foi lançado em 2010.

Elenco
 Ananda Everingham - Tun  
 Natthaweeranuch Thongmee - Jane  
 Achita Sikamana - Natre  
 Unnop Chanpaibool - Tonn  
 Chachchaya Chalemphol - Mulher de Tonn  
 Abhijati Meuk Jusakul - Editor da revista
 Sivagorn Muttamara - Meng  
 Kachormsak Naruepatr - Tee

Ligações externas 
 
 
 

Filmes da Tailândia de 2004
Filmes em língua tailandesa
Filmes de terror da Tailândia
Filmes de terror da década de 2000
Filmes com temática espiritualista
Filmes sobre estupro